Фредерик Наттер Чейзен (; 1896, Норфолк — 13 февраля 1942, Сингапур) — британский зоолог.

Биография 
Родился в Норфолке. С 1912 работал в качестве стажёра в Нориджском музее. Во время Первой мировой войны с 1914 по 1818 годы служил в добровольческом полку . После демобилизации вернулся в музей, где был штатным сотрудникм до 1921 года. В 1921 году назначен помощником куратора в Национальном музее Сингапура. В 1932 стал его директором. Участвовал в экспедициях на Малайском полуострове, Суматре, Яве, Калимантане, на острова Южно-Китайском моря, Сиамского залива и Малаккского пролива. Был признанным знатоком животных и птиц Юго-Восточной Азии. Подготовил третий и четвёртый тома справочника «Птицы полуострова Малакка» (), начатого Гербертом Робинсоном. Погиб при крушении судна, на котором он пытался покинуть оккупированный японцами Сингапур. У учёного остались две дочери — Хитер и Элизабет.

Описал множество видов птиц и млекопитающих Юго-Восточной Азии, в том числе: , , , ,  и .

Память 
В честь Чейзена назван вид ядовитых змей Garthius chaseni с острова Калимантан, а также клоп , двукрылые ,  и , кузнечики  и , стрекоза , пресноводный краб , козодой .

Примечания 

Зоологи Великобритании
Зоологи XX века